Peyriac kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Peyriac-Minervois, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Peyriac-de-Mer, departementet Aude i regionen Occitanien,